Ро́за Ива́новна Макаго́нова  (28 октября 1927, Самара — 18 апреля 1995, Москва) — советская киноактриса, заслуженная артистка РСФСР.

Биография 
Родилась 28 октября 1927 года в Самаре. В 1951 году — окончила ВГИК (мастерская Сергея Юткевича и Михаила Ромма) и до 1990 года работала в Театре-студии киноактёра.

Участвовала в дубляже на русский язык более пятидесяти иностранных и советских кинофильмов, а также в озвучивании мультфильмов.

Умерла в Москве 18 апреля 1995 года, на 68-м году жизни. Похоронена в Москве на Хованском кладбище (северная территория, 209 участок).

Семья 
 Была замужем за кинорежиссёром, актёром и сценаристом Владимиром Басовым (1923—1987). Детей в браке не было.

Признание и награды 
 Заслуженная артистка РСФСР (1976).

Фильмография 

  — Сельская учительница — Машенька
  — Далеко от Москвы — Женя
  — Алёша Птицын вырабатывает характер — Ольга Васильевна
  — Судьба Марины — Настуська  — Аттестат зрелости — «Золушка»
  — Опасные тропы — Люда
  — Школа мужества — Вера
  — Крушение эмирата — Настенька
  — Сын — Шурочка
  — Обыкновенный человек — Аннушка Свеколкина
  — Необыкновенное лето — Аночка Парабукина
  — Они встретились в пути — Наталья Кудрявцева
  — Солдатское сердце — Тоня Грачева
  — Флаги на башнях — Ванда
  — Верные сердца — Оля Веселова
  — Впереди — крутой поворот — Татьяна
  — Рождённые жить — Аня
  — Шестнадцатая весна — Наташа Минаева
  — Короткие истории — жена
  — Дача — Лена
  — Взрослый сын — Мария Павловна Шульгина
  — Приключения Электроника — учитель пения
  — Миргород и его обитатели — Пульхерия Ивановна
  — Салон красоты — клиентка Марии
  — Выкуп — наркокурьер
  — Предлагаю руку и сердце — Галина Петровна
  — Плащаница Александра Невского — соседка Воробьёва
  — Ваши пальцы пахнут ладаном — бабушка

Мультипликация 
 1953 — Сестрица Алёнушка и братец Иванушка — Алёнушка
 1955 — Упрямое тесто — Мальчик Коля; Мышонок
 1965 — Наргис — Наргис
 1965 — Чьи в лесу шишки? — Ёж 1968 — Русалочка
 1971 — Как ослик счастье искал — Девочка Маша 1971 — Мячик и мальчик — Кошка; Мальчик Дубляж 

 1962 — Парижские тайны — Мари Годен (роль Джилл Хоуорт)

 Примечания 

 Литература 
 Кино: Энциклопедический словарь / Гл. ред. С. И. Юткевич; редкол.: Ю. С. Афанасьев, В. Е. Баскаков, И. В. Вайсфельд и др. — : Советская энциклопедия, 1987. — 637. — С. 248.
 Раззаков Ф.'' Досье на звёзд: 1962—1980. — , 1998. — С. 716.

Ссылки 
 Роза Макагонова на kinopoisk.ru
 Роза Макагонова на tvkultura.ru
 Роза Макагонова на rusactors.ru
 Басов ухаживал красиво, aif.ru
 Смех сквозь слёзы, aif.ru
 Владимир Басов: колдун, aif.ru
 Дуремар и его женщины. Владимира Басова за глаза называли «обольстителем», aif.ru
 Трагедия жены знаменитого Дуремара, sobesednik.ru
 За что Дуремара Владимира Басова любили первые красавицы страны, teleprogramma.pro
 Наталья Фатеева: «Меня прокляла Роза Макагонова!», www.eg.ru
 Что наша жизнь? Игра…, bulvar.com.ua
 Крылатые качели Розы Макагоновой, www.sb.by

Выпускники ВГИКа
Актёры и актрисы Театра-студии киноактёра
Похороненные на Хованском кладбище
Актрисы озвучивания СССР
Актрисы озвучивания России